Dans le domaine militaire,  peut désigner :

Allemagne 
  d'infanterie (Empire allemand)
  de réserve (Empire allemand)
  d'infanterie (Allemagne)
 Panzerdivision
 SS de montagne Kama

États-Unis 

 23e division d'infanterie (États-Unis)

France 
  d'infanterie (France)

Inde 
  division d'infanterie (Inde)

Italie 
  d'infanterie Ferrara

Japon 
 23e division (armée impériale japonaise)

Pologne 
  d'infanterie (Pologne)

Royaume-Uni 

  division d'infanterie (Northumbrian)

Syrie 
  division (Armée syrienne libre)